Франсуа де Мелён (; ум. 1547), граф д'Эпинуа — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.

Биография 

Сын Жана VI де Мелёна, сеньора д'Антуан и д'Эпинуа, и Изабеллы де Люксембург, дамы де Ришбур.

Барон д'Антуан, сеньор де Бомец, де Венгль, де Рони, де Бубер, де Комон, наследственный шателен Бапома.

От матери унаследовал сеньории Ришбур, Эрсель, Рюминген и Брёк.

Был наследственным коннетаблем и первым пэром Фландрии.

Жалованной грамотой, данной 28 ноября 1514 в замке Ла-Фер-сюр-Уаз, Людовик XII возвел сеньорию Эпинуа в ранг графства. 9 декабря это пожалование было зарегистрировано парламентом.

Перешел на службу Габсбургам. Служил камергером у императора Карла V, который был его сеньором, как граф Фландрии. Был капитаном 25 ордонансовых копий.

6 ноября 1516 был номинирован Карлом Габсбургом в рыцари ордена Золотого руна.

Построил в Бапоме церковь Благовещения, где была погребена его мать.

Семья 

1-я жена (7.07.1514): Луиза де Фуа-Кандаль (ум. 1.10.1534), дочь Гастона II де Фуа-Кандаля, капталя де Бюша, и Изабеллы д'Альбре

Дети:

 Юг де Мелён (ок. 1520—13.08.1553). В 1545 получил от Карла V титул принца д'Эпинуа. Сеньор де Рубе и д'Антуан, наследственный коннетабль Фландрии, шателен Бапома. Погиб в битве при Тальма. Жена (3.10.1545): Иоланда де Вершен (ум. 16.05.1593), маркиза де Рубе, дочь барона Пьера де Вершена и Элен де Вержи

 Клод де Мелён. Муж (9.08.1531): Адриен де Крой (ум. 1553), граф дю Рё

2-я жена (ок. 1545): Анна Маргарита фон Габсбург (ок. 1517—?), внебрачная дочь императора Максимилиана I, фрейлина королевы Марии Венгерской

Литература 

 , p. 231
 , p. 170 
 , p. 260 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. III. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1868, p. 1331
 , p. 162

Государственные деятели Нидерландов
Мелёнский дом